Ванк () / Вянгли () — село в Закавказье. Находится на международно признанной территории Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), фактически контролирующей село, расположено в Мартакертском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Кельбаджарском районе Азербайджана. Село расположено на левом берегу реки Хачынчай. Население села составляет 1284 человека, в основном армяне. Рядом с селом расположен действующий монастырь Армянской Апостольской Церкви Гандзасар (XIII в.), который является наиболее известным среди туристов монастырём в Нагорном Карабахе.

Село развивается опережающими темпами и имеет возможность обеспечивать работой даже жителей соседних сёл, а посещение туристов помогает решить вопрос сбыта сельхозпродукции. Очень большую роль в развитии и восстановлении села сыграл меценат Левон Айрапетян. В селе есть деревообрабатывающий завод, две гостиницы, зона отдыха. В селе строится большое водохранилище.

Общество 
В селе построен детский сад, среднеобразовательная школа, школа искусств. В феврале 2011 года в селе открыта новая больница.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 1424 человека (276 хозяйств), абсолютное большинство — армяне.

Экономика 
После Карабахской войны, крупный предприниматель Левон Айрапетян, уроженец села, взялся за его восстановление. Была построена новая дорога до монастыря Гандзасар, а сам монастырь был отреставрирован, была построена современная школа с бассейном, футбольным полем, интернет-классом, трехэтажный детский сад, мебельная фабрика.

Достопримечательности и туристические объекты 

 Монастырь Гандзасар
 Хоханаберд (крепость)
 Качагакаберд (крепость)
 Стена из азербайджанских автомобильных номеров
 Гора-Лев
 Дворец Гасана-Джалала Дола
 Конюшня с возможностью конных прогулок
 Строится ипподром
 Многочисленные скульптуры и памятники
 Ванкское озеро
 Летний кинотеатр
 Зоопарк

Интересные факты 
 В 2010 году итальянский певец Аль Бано посетил село Ванк по приглашению предпринимателя и благотворителя Левона Айрапетяна, где дал концерт, а затем побывал в монастырском комплексе Гандзасар.
 Ежегодно в Ванке проводятся ослиные бега, ставшие весёлой традицией Ванкцев. Мероприятие проводится благодаря меценату Левону Айрапетяну, призовой фонд 2000 долларов США. Мероприятие часто посещают высокопоставленные лица. Певец Аль Бано приезжал именно на ослиные бега, спев после шоу.

Известные уроженцы и жители 
 Айрапетян Левон Гургенович (1949—2017) — крупный Российский бизнесмен, инвестор и меценат, один из богатейших представителей армянской диаспоры в мире.

Примечания

Ссылки 
 Vangli, Azerbaijan Page 

Населённые пункты Мартакертского района НКР